Osoby o tym nazwisku:
 Cyriak Kostro (zm. 1659) – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Jerzy Kostro (ur. 1937) – polski szachista
 Krzysztof Kostro (1951–2018) – polski weterzynarz
 Melchior Kostro (XVI–XVII w.) – polski szlachcic
 Monika Kostro – polska romanistka, socjolożka
 Robert Kostro (ur. 1967) – polski historyk, dziennikarz, publicysta i polityk
 Tadeusz Kostro (ur. 1991) – polski żużlowiec
 Władysław Kostro (1892–1976) – działacz komunistyczny